La saison 2017-2018, qui a débuté le , est la  édition du championnat d'Italie de football. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Le champion sortant, la Juventus FC, défend son titre face à  équipes, dont trois promus de deuxième division : le Bénévent Calcio, le Hellas Vérone, la SPAL.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat ( directes en Ligue des champions, une place directe en Ligue Europa et une au troisième tour de qualification). Une autre place qualificative pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Les trois derniers du championnat sont relégués en deuxième division.

Participants

Relégations et promotions en début de saison 
Le 13 mai 2017, la SPAL est promu en Série A pour la première fois en 49 ans. Cinq jours plus tard, le Hellas Vérone est promu après une année passée en Série B et finalement le 8 juin 2017, le Bénévent Calcio est promu en Série A pour la première fois de son histoire en gagnant le match éliminatoire pour la dernière place de promotion.

Les participants 

Un total de vingt équipes sont présentes dans le championnat, dix-sept d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente et trois promus de série B. Les régions d'Émilie-Romagne (Bologne FC, US Sassuolo, SPAL) et de la Lombardie (Atalanta, Inter Milan, AC Milan) sont les plus représentées avec trois équipes chacune. Viennent ensuite les régions de la Campanie (Bénévent Calcio, SSC Naples), le Latium (SS Lazio, AS Rome), la Ligurie (Genoa CFC, Sampdoria), le Piémont (Juventus FC, Torino FC) et la Vénétie (Chievo Vérone, Hella Vérone) avec chacune deux équipes. Enfin, ferment la marche la Calabre (Crotone FC), le Frioul-Vénétie Julienne (Udinese), la Sardaigne (Cagliari Calcio) et la Toscane (Fiorentina) avec une équipe chacune.

La Juventus FC est l'équipe la plus titrée d'Italie avec trente-trois sacres dont ceux des six dernières années alors que l'AC Milan est l'équipe italienne avec le plus de coupes des champions avec sept à son actif. Fait à noter, l'Inter Milan est la seule équipe du championnat de D1 d'Italie à n'avoir jamais connu de relégation, étant en Série A depuis 1908.
Légende des couleurs

Changements d'entraîneur 

Le premier entraîneur à perdre son poste est Massimo Rastelli qui est renvoyé par Cagliari le  et remplacé le lendemain par l'Uruguayen Diego López. Une semaine plus tard, Marco Baroni fait les frais de l'entrée catastrophique du Bénévent Calcio en Série A avec neuf défaites en neuf matchs et est remplacé par Roberto De Zerbi.

Le , après une huitième défaite en douze matchs et en danger de relégation, le Croate Ivan Jurić est remercié par le Genoa CFC et remplacé par Davide Ballardini le . Deux semaines plus tard, avec un bilan de quatre victoires et huit défaites, Luigi Del Neri est congédié par l'Udinese Calcio et est remplacé par l'ancien Lazialiste, Massimo Oddo.

Le jeu de la chaise musicale se poursuit le  par les limogeages successifs de Cristian Bucchi par l'US Sassuolo et de Vincenzo Montella par l'AC Milan. Ils sont remplacés respectivement par Giuseppe Iachini et par Gennaro Gattuso. Le , Davide Nicola remet sa démission et celle de son staff après un désaccord avec les dirigeants du Crotone FC et une  place au classement et est remplacé le  par Walter Zenga.

Le , Siniša Mihajlović est démis de ses fonctions par le Torino FC après une défaite en quart de finale de la Coupe d'Italie contre la Juventus FC. Il est remplacé par Walter Mazzarri de retour en Italie, après un bref passage en Premier League en Angleterre avec le Watford FC.

Le , après une série de onze revers consécutifs, Massimo Oddo est remercié par l'Udinese et est remplacé le jour même par le Croate, Igor Tudor. Le , c'est au tour de Rolando Maran de faire les fraits de la mauvaise fin de saison du Chiévo Verone et est remplacé par Lorenzo D'Anna comme entraîneur-chef.

Déroulement de la saison 
Après que la reprise vidéo eut été testée de façon privée la saison précédente, la Fédération italienne de football annonce qu'elle va de l'avant avec la Video Assistant Referee ou arbitrage vidéo en français.

Le 4 mars 2018, Davide Astori, le capitaine de la Fiorentina décède subitement dans son sommeil, dans sa chambre d'hôtel d'Udine. Ce drame survient quelques heures avant le match opposant la Fiorentina à l'Udinese. Par conséquent, les matchs restants de la 27 journée sont reportés. Le 6 mars 2018, les premiers résultats de l'autopsie rapportent qu'Astori  .

Le 22 avril 2018, malgré une victoire surprenante contre le AC Milan la veille par 1–0, le Bénévent Calcio est officiellement relégué en Série B après une seule saison en Série A. Le 5 mai 2018, après une défaite de 4–1 face à l'AC Milan, c'est au tour du Hellas Vérone d'être relégué en Série B.

Le 13 mai 2018, la Juventus remporte un septième titre consécutif et le  de son histoire.

Une semaine plus tard, l'Inter Milan se qualifie après 7 années d'absences en Ligue des champions en battant la Lazio de Rome par 3-2. L'Atalanta Bergame se qualifie pour la ligue Europa malgré un revers de 1–0 face à Cagliari. L'AC Milan se qualifie aussi pour la Ligue Europa en écrasant la Fiorentina 5-1. Le Crotone FC est la dernière équipe reléguée en Série B après une défaite de 2–1 face à Naples.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play. Les quatre premiers sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue des champions de l'UEFA 2018-2019. Le cinquième est qualifié pour le troisième tour qualificatif de la Ligue Europa 2018-2019 et le sixième est qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la Ligue Europa 2018-2019. Si le vainqueur de la coupe est européen de par son classement, les quatrième et cinquième sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue Europa 2018-2019, le sixième passera par le troisième tour qualificatif.

Leader par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la première place :

Dernier par journée 
La frise suivante montre l'évolution des équipes ayant successivement occupé la dernière place :

Matchs

Statistiques

Évolution du classement 

En gras et italique, équipes comptant au moins un match en retard.

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Hat-Tricks 

Note
(H) – Domicile ; (A) – Extérieur

Clean Sheets

Notes et références 

2017-2018
Italie M1
Football M1
Championnat M1